Ли Сюэцинь (28 марта 1933, Пекин — 24 февраля 2019) — китайский историк, археолог, эпиграфист, специалист по Древнему Китаю. Профессор Университета Цинхуа. Назывался ведущим историком современного Китая.

Был директором Института истории Академии общественных наук КНР. Его называют одной из ведущих фигур в изучении Древнего Китая за последние полвека.

В 1948 году окончил школу и в 1951 году поступил в Университет Цинхуа, где изучал философию и логику под руководством профессора Jin Yuelin.

C 2003 года профессор истории в своей альма-матер.

Автор множества книг и порядка тысячи научных статей.

Ссылки 

Историки Китая
Археологи Китая
Эпиграфисты
Специалисты по истории Китая
Преподаватели университета Цинхуа